Nut - uma deusa egípcia
Nut (escalada) - peças utilizadas para uma espécie de escalada em que o próprio escalador fixa sua segurança na pedra
NUTS - abreviatura de "Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas"
NUTS ou Neil's Unix Talk Server - uma base de talkers escrita na linguagem de programação C por Neil Robertson

Filmes
The Nut - um filme mudo de 1921, escrito, produzido e protagonizado por Douglas Fairbanks
Nuts (filme) - um filme estadunidense de 1987, dirigido por Martin Ritt

Desambiguação